Хилков — фамилия; имеет женскую форму Хилкова.
 Хилковы — княжеский род.
Известные представители:
 
 
 Хилков, Григорий Александрович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 2795; 20 января 1814.
 
 
 Хилков, Михаил Иванович (1834—1909) — князь, министр путей сообщения Российской империи.
 Хилков, Степан Александрович (1786—1854) — князь, русский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Хилков, Фёдор Андреевич (ум. 1657) — стольник, боярин и воевода из рода Хилковых, сын стольника князя Андрея Ивановича Хилкова.
 Хилков, Юрий Яковлевич (1661—1729) — генерал-майор, Новгородский губернатор в 1727—1729 гг.
 См. также 
 Хилков переулок — переулок в Центральном административном округе города Москвы.
 Ряполовский, Иван Фёдорович Хилок — боярин и воевода на службе у московского князя Василия III.
 Хилково — название ряда географических объектов на территории стран бывшего СНГ.
 Хилкова, Екатерина Николаевна (1827 − ок. 1876) — русская художница и педагог.